Crossfire (englisch „Kreuzfeuer“) steht für:

 im Biathlon das Schießen auf die falsche Scheibe, siehe Biathlon #Regelwerk
 Crossfire (australische Band), australische Jazzrock-Band
 Crossfire (belgische Band), belgische Speed- und Heavy-Metal-Band
 Crossfire (Lied), Lied der Bellamy Brothers aus dem Jahr 1977
 AMD CrossFire, eine Grafikrendering-Technologie
 Chrysler Crossfire, Pkw-Modell von Chrysler
 Kap Crossfire, Landspitze im Viktorialand, Antarktika

Computerspiele:
 Crossfire (Computerspiel, 1981), Computerspiel von Sierra On-Line
 Crossfire (Computerspiel, 1992) aus dem Jahr 1992
 Crossfire (Computerspiel, 2007), koreanischer Ego-Shooter (2007)

Film und Fernsehen:
 Crossfire (Fernsehsendung), Sendereihe des Fernsehsenders CNN (1982–2014)
 Crossfire (Film), französischer Kriminalfilm aus dem Jahr 2008
 Originaltitel von Im Kreuzfeuer, US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1947

Siehe auch:
 Kreuzfeuer (Begriffsklärung)